Wimbledon (Londres) - uma área na Região de Londres
Wimbledon Football Club - antigo clube londrino na área de Wimbleon
Association Football Club Wimbledon - clube londrino na área de Wimbleon, fundado por torcedores descontentes com a extinção do clube acima
Wimbledon (Dacota do Norte) -  nos Estados dos Estados Unidos
Torneio de Wimbledon - um dos quatro torneios do Grand Slam de tênis
Wimbledon (clube de tênis) - clube de tênis londrino
Wimbledon (filme) - de 2004

Desambiguação